Kuukassak bezeichnet:
 Kuukassak (Fluss, Qeqertarsuaq, nördlich), Fluss im Distrikt Qeqertarsuaq, Grönland
 Kuukassak (Fluss, Qeqertarsuaq, südlich), Fluss im Distrikt Qeqertarsuaq, Grönland
 Kuukassak (Fluss, Nuussuaq), Fluss im Distrikt Uummannaq, Grönland
 Kuukassak (Fluss, Qarassap Ikera), Fluss im Distrikt Uummannaq, Grönland